Дуга може бити:
 Дуга, визуелни ефекат који људско око региструје када посматра преламање сунчеве свјетлости кроз ситне водене капи, најчешће након кише
 Дуга, супротно од кратка

или
 Дуга (Никшић), насеље у општини Никшић, Црна Гора
 Дуга (Подгорица), насеље у граду Подгорици, Црна Гора
 Дуга (Штимље), насеље у општини Штимље, КиМ, Србија

или
 Дуга (острво), ненасељено острво у Јадранском мору, Хрватска
 Дуга (часопис), београдски магазин
 Дуга (кланац), кланац у Црној Гори